

Lokalizacje

Austria 
 Schloßberg – gmina

Niemcy 
 Schloßberg – dzielnica Heidecku
 Schloßberg – dzielnica gminy Altomünster  w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dachau
 Schloßberg – góra w Eckartsberga
 Schloßberg – góra w Neuhaus an der Eger
 Schloßberg – góra w Pegnitz

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Sadki

Rosja 
Dawna nazwa miejscowości:
 Dobrowolsk

Zobacz też 
 Schlossberg